Ženská dvouhra Gippsland Trophy  2021 probíhala v první polovině února 2021. Do singlové soutěže meblournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát čtyři hráček. Jednalo se o premiérový ročník dodatečně zařazené události v Melbourne Parku kvůli pandemii covidu-19. 

Před čtvrtfinálovými duely byl turnaj i souběžně hrané události kvůli pozitivnímu testu na covid-19 jednoho z členů organizátorů na den pozastaveny. Po obnovení byly všechny zápasy ženské dvouhry zkráceny tak, že místo rozhodujícího třetího setu byl hrán super tiebreak do 10 bodů.

Vítězkou se stala sedmá nasazená světová dvacítka Elise Mertensová z Belgie, jež ve finále za 68 minut zdolala 35letou Estonku Kaiu Kanepiovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Na vítězné údery Belgičanka soupeřku přestřílela 18–14 a proměnila všechny čtyři brejkbolové příležitosti. Ve vzájemných zápasech se ujala vedení 2–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour a první od Qatar Total Open 2019.

Nasazení hráček 
Deset nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Tour 2021
Gippsland Trophy
Tenis v Austrálii v roce 2021